{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#F3D6B6"
!colspan="12"|Córdoba Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
| 
|colspan="9" |  Máximo González Andrés Molteni
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
| 
|colspan="9" | Sadio Doumbia Fabien Reboul
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–4, 6–4
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Córdoba Open 2023 – Dublu ''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucători de dublu s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Córdoba jucat pe zgură. Santiago González și Andrés Molteni au fost campionii en-titre, dar González a ales să concureze la Montpellier. 

Campionul en-titre Andrés Molteni și partenerul său Máximo González au învins în finală perechea Sadio Doumbia și Fabien Reboul cu  6–4, 6–4 câștigând titlul de dublu la Córdoba Open 2023.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe

2023
ATP Tour 2023